Флаг муниципального образования «Ляскельское сельское поселение» Питкярантского района Республики Карелия — это опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования. Флаг утверждён Решением Совета Ляскельского сельского поселения от 18 ноября 2016 года № 148 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11204.

Описание 
Прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба Ляскельского сельского поселения в синем и белом цвета.

Символика 
Символы флага имеют такие же значения, что и символы герба Ляскеля (Ляскельского сельского поселения).

Лазоревый заяц одновременно олицетворяет название реки Янисйоки, населенного пункта Янис.

 Лазоревый цвет олицетворяет воду реки.

Завершение оконечности и закрученные друг напротив друга бездны — бумага, быстрины на реке, полугорный её характер, речные пороги.

 Серебро — символ чистоты, искренности, добродетели. Серебро напоминает о целлюлозно-бумажной промышленности, практически в течение столетия определявшее промышленное лицо Ляскеля.

 Лазоревый (синий, голубой) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Авторы флага 
Флаг был разработан и создан авторским коллективом в следующем составе:
 Константин Михайлович Башкиров
 Виктория Валерьевна Карпунина
 Светлана Юрьевна Штейнбах

Примечания 

Флаги Республики Карелия
Питкярантский район
Ляскеля